Базио́ним (, от  — основание и  — имя) или базоним названия биологического таксона — в ботанике первоначальное название таксона, которое в настоящий момент заменено другим, с использованием той же основы или эпитета, по причине изменения систематического положения и (или) ранга таксона.

Другими словами, базионим — первоначальное название биологического таксона, на котором базируется нынешнее.

Примеры 
Пример 1. Изменение родовой принадлежности вида с сохранением видового эпитета. Вид травянистых растений, известный ныне под названием , был первоначально помещён Карлом Линнеем в род  под названием . Позже Йозеф Гертнер совместно с другими авторами отнесли этот вид к роду  и действительно обнародовали новое сочетание — 
 В этом случае название  является базионимом названия 

Пример 2. При повышении ранга вида до рода, при котором в качестве названия рода принимается эпитет названия данного вида, название вида является базионимом для названия рода. Вид травянистых растений  (Крестовник Якова) и несколько других сходных видов крестовника сейчас выделены в отдельный род  (Якобея).
 В этом случае название  является базионимом названия

Литература 
 Джеффри, Чарлз. Биологическая номенклатура: Пер. с англ. — М.: Мир, 1980. — С. 62.

Ссылки 
 International Code of Botanical Nomenclature (Вена, 2005). Appendix VII. GLOSSARY OF TERMS USED AND DEFINED IN THIS CODE

См. также 
 Биноминальная номенклатура
 Кодексы биологической номенклатуры
 Обозначения, используемые в наименованиях таксонов
 Синоним (таксономия)

Биологическая номенклатура